Pécsi Vasutas Sportkör é um clube de polo aquático da cidade de Pécs, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1919. 

Clubes de polo aquático da Hungria